Джимми Ван — популярное сочетание имени-прозвища и фамилии в Китае.

Известные представители:
 Ван, Джимми (актёр) (род. 1943) — китайский актёр.
 Ван, Джимми (теннисист) (род. 1985) — китайский теннисист.